Like a Prayer signifie comme une prière en français et désigne diverses œuvres musicales :

Album 

 Like a Prayer,  studio de Madonna sorti en 1989 ;

Chanson 

 Like a Prayer, single de Madonna sorti en 1989 ;
 Like a Prayer,  du groupe français de house Mad'House sorti en 2002.

Homonymie de titre